Энгельке — фамилия. Известные носители:

 Энгельке, Александр Александрович (1904—1977) — советский переводчик прозы и поэзии.
 Энгельке, Анке (р. 1965 г.) — немецкая телеведущая, актриса и комедиантка.
 Энгельке, Владимир Александрович (1875-?) — русский генерал-майор Генерального штаба.
 Энгельке, Геррит (1890—1918) — немецкий поэт.
 Энгельке, Мария Александровна (1918—2011) — российская художница.